Карасиха — деревня в составе Благовещенского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Транспорт 
Между районным центром Воскресенское и Карасихой ходит автобус перевозчика МУП «Воскресенское ПАП».

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)